Niane ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahima Niane (* 1999), senegalesischer Fußballspieler
 Katoucha Niane (1960–2008), französisches Modell